Bulgarije
 Lipnik (Razgrad), een plaats in de gemeente Razgrad

Kroatië
 Lipnik (Ribnik)

Polen, Podlachië
 Lipnik (powiat Łomżyński), een dorp in het district Łomżyński
 Lipnik (Grajewo), een dorp in het district Grajewski, in de gemeente Grajewo
 Lipnik (Szczuczyn), een dorp in het district Grajewski, in de gemeente Szczuczyn

Polen, Silezië
 Lipnik (Bielsko-Biała), een stadsdeel van de stad Bielsko-Biała
 Lipnik (powiat Częstochowski), een dorp in het district Częstochowski

Polen, Święty Krzyż
 Lipnik (gemeente), een landgemeente in powiat Opatowski
 Lipnik (powiat Opatowski), een dorp in het district Opatowski, in de gemeente Lipnik
 Lipnik (powiat Pińczowski), een dorp in het district Pińczowski
 Lipnik (powiat Staszowski), een dorp in het district Staszowski

Polen, andere woiwodschappen
 Lipnik (Ermland-Mazurië), een dorp in het woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Piski
 Lipnik (Łódź), een dorp in het woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański
 Lipnik (Klein-Polen), een dorp in het woiwodschap Klein-Polen, in het district Myślenicki
 Lipnik (Pommeren), een dorp in het woiwodschap Pommeren, in het district Słupski
 Lipnik (Subkarpaten), een dorp in het woiwodschap Subkarpaten, in het district Przeworski
 Lipnik (West-Pommeren), een dorp in het woiwodschap West-Pommeren, in het district Stargardzki

Rusland
 Lipnik (Koersk), een dorp in het oblast Koersk
 Lipnik (Pskov), een dorp in het oblast Pskov
 Lipnik (district Tsjerepovetski), een dorp in het oblast Vologda
 Lipnik (district Vasjkinski), een dorp in het oblast Vologda

Slovenië
 Lipnik (Slovenië), een plaats in de gemeente Trebnje

Slowakije
 Lipnik (Prievidz), een gemeente in het district Prievidz
 Lipník (okres Prievidza), een gemeente

Tsjechië
 Lipník (okres Mladá Boleslav), een gemeente
 Lipník (okres Třebíč), een gemeente
 Lipník nad Bečvou (okres Přerov), een gemeente